Борис Краљ (Церкница, 19. мај 1929 — Љубљана, 16. јун 1995) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1953. || Скоројевићи || /
|-
| 1953. || Весна || Стрбајс
|-
| 1954. || -{Am Anfang war es Sünde}- || /
|-
| 1955. || Тренуци одлуке || /
|-
| 1956. || Долина мира || Струмфухрер
|-
| 1957. || Не чекај на мај || Стрбајс
|-
| 1959. || Пет минута раја || Митке
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1961. || Судар на паралелама || Шеф
|-
| 1961. || Курир Нејчек Кратки филм || Наратор (глас)
|-
| 1961. || Парче плавог неба || Борис
|-
| 1962. || Срешћемо се вечерас || /
|-
| 1965. || Лажљивица || /
|-
| 1966. || Амандус || Амандус
|-
| 1966. || -{Mafia - Die ehrenwerte Gesellschaft }- ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1971. || На кланцу || /
|-
| 1973. || Бегунац || Цвикераш
|-
| 1974. || Пролећни ветар || Професор
|-
| 1976. || Идеалиста || /
|-
| 1977. || Марија ТВ серија || Доктор Поланец
|-
| 1977. || Акција стадион || Професор Мраовић
|-
| 1978. || Окупација у 26 слика || Балдо
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1982. || -Das Dorf an der Grenze{}- ТВ серија || /
|-
| 1982. || Десети брат || Бењамин
|-
| 1984. || Ујед анђела || Тхе лигхтхоусе кеепер
|-
| 1985. || Лето у шкољци || Лука
|-
| 1985. || Црвени и црни || Тоне Блазина
|-
| 1985. || Наш човек || /
|-
| 1985. || На истарски начин || /
|-
| 1987. || Ил генерале ТВ мини серија || Царло Пеллион ди Персано
|-
| 1987. || Љубави Бланке Колак || Бомберг
|-
| 1987. || Живела слобода || Примариј
|-
| 1988. || Лето у шкољци 2 || /
|-
| 1989. || Ветар у мрежи || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 1995.
Словеначки глумци
Југословенски глумци